Ardach kan syfta på följande platser:

Irland 

 Ardagh (ort i Irland, Leinster), An Longfort, 
 Ardagh (ort i Irland, Munster), County Limerick, 

Robotskapade Irlandförgreningar